Brebu se poate referi la:

 Localități din România:
 Brebu, Buzău, Muntenia
 Brebu (), reședința comunei cu același nume, Caraș-Severin
 Brebu, Dâmbovița, Muntenia
 Comune din România:
 comuna Brebu, Prahova, Muntenia
 Localități din România cu nume compuse:
 Brebu Mânăstirei, Prahova, reședința comunei Brebu, Muntenia
 Brebu Megieșesc, Prahova, Muntenia
 Brebu Nou (, ), reședința comunei cu același nume, Caraș-Severin

Vezi și 
 Breb (originea denumirilor Brebu)
 Breb (dezambiguizare)
 Râul Brebu (dezambiguizare)
 Mănăstirea Brebu

Toponime românești
Toponime slave